Taberger ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Ludwig Arnold Taberger (1739–1810), deutscher Zinngießer-Meister und Unternehmer